Charles-Alfred Petitpierre-Steiger (1831-1901), Zwitsers politicus
 Gilles Petitpierre (1940-), Zwitsers politicus en zoon van Max Petitpierre
 Gonzalve Petitpierre (1805-1870), Zwitsers journalist en politicus
 Max Petitpierre (1899-1994), Zwitsers politicus en lid van de Bondsraad